SOAP – Simple Object Access Protocol, protocollo di internet
SOAP – linguaggio assembly per IBM 650
Soap – genere televisivo
Bolle di sapone (Soap) – serie televisiva trasmessa dal 1977 al 1981
Soap Lake – lago nella città di Soap Lake (Washington), negli Stati Uniti
 Soap – singolo di Melanie Martinez del 2015
S.O.A.P. – duo musicale danese